De Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2012 was de vierde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2012. De race werd verreden van 18 tot 20 mei 2012 op het Circuit Bugatti nabij Le Mans, Frankrijk. Drie dagen voor de race maakte Casey Stoner op een persconferentie bekend dat hij na dit seizoen zal stoppen.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2012
Frankrijk
Sportevenement in Le Mans